Olga (voornaam), een voornaam
Olga (Florida), een plaats in Florida
Olga van Kiev, grootvorstin van het Kievse Rijk